Каспрук — украинская фамилия. Женская форма Каспрук. Известные носители:

Каспрук 
 Каспрук, Сергей Александрович (род. 1975) — Герой Российской Федерации, вертолётчик.
 Каспрук, Сергей Фёдорович (1957—2022) — донецкий кузнец.